Virum-Sorgenfri kan referere til to sportsklubber:

 Virum-Sorgenfri Boldklub
 Virum-Sorgenfri Håndboldklub